Женский Гранд-Тур — аналог мужского Гранд-тура, представляющей собой шоссейною многодневную велогонку. Один из престижных видов соревнований в шоссейном велоспорте, победа на котором ценится наравне с чемпионатом мира и Олимпийскими играми.

Обзор 

Согласно регламенту Гранд-тур должен иметь продолжительность не менее 15 дней включая дни отдыха. К женским Гранд-турам относят/причисляют следующие гонки,  продолжительность которых обычно составляет 10 дней (в скобочках указаны года проведения):
 Франция
 Женский Тур де Франс позднее переименованный в Женский Тур ЕЭС (с 1984 по 1993)
 Гранд Букль феминин (с 1992 по 2009)
 Рут де Франс феминин (с 2006 по 2016)
 Тур де л'Од феминин (с 1985 по 2010)
 Тур де Франс Фамм (с 2022)
 Италия
 Джиро д’Италия Донне (с 1988)
В среднем с 1984 по 2010 год в год проводилось три гонки из выше перечисленных. В 1990 году француженка Катрин Марсаль выиграла все три проведённых в течение года Гранд-тура.
Рекордсменкой по общему количеству побед на всех гонках является итальянка , которая побеждала 9 раз на трёх разных гонках.

Гранд-туры

Победители Гранд-туров

Количество побед на Гранд-турах

См. также 
 
 Джиро Роза
 Тур де л'Од феминин

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Велогонки среди женщин